Il singolare del Wellington Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ramesh Krishnan era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Patrick Baur.

Kelly Evernden ha battuto in finale 7–5, 6–1, 6–4 Shūzō Matsuoka.

Teste di serie

  Ramesh Krishnan (primo turno)
  Milan Šrejber (quarti di finale)
  Michiel Schapers (primo turno)
  Shūzō Matsuoka (finale)

 Tobias Svantesson (quarti di finale) 
 Danilo Marcelino (primo turno) 
 Glenn Michibata (semifinali) 
 Kelly Evernden (campione)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Wellington Classic 1989